Grillparzerstraße steht für:
 Grillparzerstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Steglitz
 Grillparzerstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Cotta (Dresden)
 Grillparzerstraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Vahrenwald-List
 Grillparzerstraße (Innsbruck), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Innsbruck-Innsbruck/A–G
 Grillparzerstraße (Landshut), siehe Liste der Baudenkmäler in Landshut-Berg
 Grillparzerstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in Haidhausen
 Grillparzerstraße (Potsdam), siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/G
 Grillparzerstraße (Wien)